Atsumi steht für:

 Atsumi-Halbinsel auf der Insel Honshū, Japan

Atsumi ist der Familienname folgender Personen:
 Jirō Atsumi (* 1952), japanischer Sänger
 Kiyoshi Atsumi (1928–1996), japanischer Schauspieler
 Saiki Atsumi (* 1994), Sängerin der japanischen Musikgruppe Band-Maid
 Saori Atsumi (* 1989), japanische Singer-Songwriterin

Vorname:
 Atsumi Tanezaki (* 1990?), japanische Synchronsprecherin (Seiyū)